Barreirinhense – abitanti di Barreirinha
Barreirinhense – abitanti di Barreirinhas